Hlavní uzávěr splínu () — второй студийный альбом чешского автора-исполнителя и певца Томаша Клуса, выпущенный 12 октября 2009 года на лейбле Sony Music.

Об альбоме 
О процессе над вторым альбомом Томаш начал работать с момента своего дебюта в 2008 году. Он являлся автором текстов и музыки. Во время работы над альбомом работали его приятели — гитарист Иржи Кучеровский и Далибор Цидлинский.
Первая песня VeSmíru, заняла 40-е место в чартах IFPI топ 100. В чарте песня продержалась пять недель, но в октябре 2009 года песня заняла 64-е место и оставался там в течение следующих двенадцати недель.
Альбом также содержит три песни: Chybíš mi, Malčik и Navěky, записанные для саундтрека к фильму  Anglické jahody.
В первые десять дней продаж было продано 5000 экземпляров. В апреле 2010 года альбом получил сертификацию, как золотой, было продано 9000 экземпляров. В общей сложности альбом был продан 18 000 экземпляров.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Томаша Клуса